Jean Hervé peut désigner :
 Jean Hervé (fl. 1900), joueur français de rugby à XV ;
 Jean Hervé (1884-1966), acteur français.